Бланта́йр () — финансовый и торговый центр Малави. Второй в стране город по населению после столицы Лилонгве. Является центром Южного региона и провинции Блантайр. В городе расположена штаб-квартира единственной телекомпании страны Malawi Broadcasting Corporation (MBC), верховный суд Малави, несколько колледжей.

Название 
Город основан миссионерами Шотландской церкви в 1876 г. Назван в честь родного города известного исследователя Давида Ливингстона — . Статус города с 1895 года. В 1956 году объединён с поселением Лимбе (основанном в 1909 г.). Название города в отечественных справочниках и картах указывалось как Бланта́йр-Ли́мбе. В некоторых изданиях можно встретить название Блентайр.

Географическое положение 
Блантайр расположен на холмистой местности. Является важным транспортным узлом, имея автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение с другими частями станы и соседними государствами. В 9 милях от центра города расположен аэропорт Чилека ().

Население 
Динамика численности по годам:

Спорт 
В городе базируются футбольные клубы «Мичиру Каслс», «Блантайр Юнайтед».

Города-побратимы 
  Ганновер, Германия

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

 
Города Малави